Некки — многозначный термин:

 Некки — итальянская компания, производитель швейных машин
 Некки (жерловины) — столбообразные тела, сложенные относительно устойчивым к денудации материалом, заполняющим жерло вулкана